De Spaanse voetbalclub Sevilla FC speelt sinds 1957 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Sevilla FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sevilla FC
Sevilla FC